Kassung ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Kassung (* 1968), deutscher Kultur- und Medienwissenschaftler
 Heinz Kassung (1935–2013), deutscher Maler
 Tobias Kassung (* 1977), klassischer Gitarrist und Komponist